Hrvatski otoci:
 Tajan (Jakljan), u Elafitima
 Tajan (Pelješac), u Malostonskom kanalu
 Tajan Veli, u otočju Lastovci
 Tajan Mali, u otočju Lastovci

Ostalo:
 Tajan (planina), planina u BiH